Název Habří má více míst:
 Habří (okres České Budějovice) – obec v okrese okrese České Budějovice
 Habří (Moravecké Pavlovice) – část obce Moravecké Pavlovice (dříve část obce Strážek) v okrese Žďár nad Sázavou
 Habří (Řehlovice) – část obce Řehlovice v okrese Ústí nad Labem
 Habří (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Třebíč
 Habří (les na Plzeňsku) – název historického lesa na severovýchodním okraji Plzně v okrese Plzeň-město (viz Zábělá)
 Habří (Blovice), také Sofienhof – bývalý hospodářský dvůr u města Blovice v okresu Plzeň-jih

Externí odkazy